Team (canção de Lorde) - da cantora e compositora neozelandesa Lorde
Team (canção de Iggy Azalea) - da rapper australiana Iggy Azalea
TEAM Transportes Aéreos - empresa brasileira

Desambiguação